Fiquet est un nom de famille français, présent surtout en Seine-Maritime (Normandie). Il est notamment porté par : 

 Alphonse Fiquet (1841–1916), industriel français, maire d'Amiens, député, puis sénateur de la Somme ; 
 Jean-Jacques Fiquet (1747–1824), homme politique français ; 
 Hortense Fiquet (1850–1922), modèle française ; 
André Fiquet (1877-1939), compositeur français né à Sassetot-Le-Mauconduit (76), décédé à Le Bouscat (33) 
 Laura Julia Fiquet (1985), militante associative et entrepreneure française ; 
 Olivier Fiquet (1963), auteur de bande dessinée.

Liens externes 
 

Patronyme normand